

Geografia

Austria 
 Siegersdorf – frazione di Asperhofen, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Siegersdorf – frazione di Pottendorf, comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Siegersdorf bei Herberstein – ex comune ora frazione di Feistritztal, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Germania 
 Siegersdorf – ex comune ora frazione di Schnaittach, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Polonia 
 Siegersdorf – antico nome tedesco di Zebrzydowa, frazione del comune di Nowogrodziec nel distretto di Bolesławiec (Bassa Slesia)